Verea är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Ourense och regionen Galicien, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid. Verea ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Verea är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Verea. Runt Verea är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Celanova,  km nordost om Verea. Omgivningarna runt Verea är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är mars, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Galicien